Die Spielzeit 1996/97 der Extraliga war die vierte reguläre Austragung der höchsten Spielklasse des Eishockey in der Slowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der HC Dukla Trenčín gegen den TJ VSŽ Košice mit 3:1 Siegen durch und gewann damit den zweiten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Die vier bestplatzierten Mannschaften der zweitklassigen 1. Liga, der HKm Zvolen, HK VTJ Prešov, HK 36 Skalica und HC VTJ MEZ Michalovce spielten anschließend zusammen mit den vier Mannschaften, die in der Extraliga die Plätze sieben bis zehn belegt hatten, die vier Mannschaften aus, die in der folgenden Mannschaft in der Extraliga spielen durften. Parallel spielten die sechs besten Mannschaften der Extraliga-Hauptrunde untereinander die vier Playoffteilnehmer aus.

Teilnehmer 
 HC Banská Bystrica
 HC Slovan Bratislava
 HK Spartak Dubnica
 TJ VSŽ Košice
 MHk 32 Liptovský Mikuláš
 MHC Martin
 MHC Nitra
 ŠKP PS Poprad
 HK VTJ Spišská Nová Ves
 HC Dukla Trenčín

Hauptrunde

Platzierungsrunde 

Anmerkung: Die Mannschaften erhielten Bonuspunkte aufgrund ihrer Hauptrundenplatzierung: Trenčín (5),  Košice (4), Bratislava (3), Poprad (2), Martin (1) und Liptovský Mikuláš (0)

Relegation

Play-offs

Finale 

Meister der Saison 1996/97 wurde der HC Dukla Trenčín, der die Best-of-Five-Serie gegen den TJ VSŽ Košice mit 3:1 Siegen für sich entschied und den zweiten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte gewann.

Meistermannschaft des HC Dukla Trenčín

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Slowakei)
Eishockeysaison 1996/97